Kehlenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Kehlenbach, Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Kehlenbach (Espangraben), rechter Zufluss des Espangrabens (zur Ablach (Donau)) bei Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Kehlenbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (Neckar) bei Lautlingen, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Kehlenbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers an der Scherrenmühle, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg. Siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Kehlenbach (Ottersbach), linker Zufluss des Unterlaufs Halfterbach des Ottersbach (Sieg) in Kehlenbach, Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Kehlenbacher Bach, linker Oberlauf des Kehlenbach (Ottersbach) bis vor Kehlenbach, Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Kehlbach
 Kehlengraben